Fort Beerendonck is een verdwenen versterking ten noordoosten van de vesting van de Nederlandse stad Venlo. Het fort maakte als een van de vier forten onderdeel uit van de vestingwerken van Venlo, met verder Fort Keulen en Fort Ginkel, respectievelijk ten zuidoosten en ten noorden van de vesting. Fort Sint-Michiel was al in de 17e eeuw op de westoever van de Maas gebouwd door de Spanjaarden.

Achtergrond 
Het fort was genoemd naar een boerenhofstede met dezelfde naam, die even ten oosten van het fort lag. De naam Beerendonck zou kunnen verwijzen naar een waterkerende muur (beer) of naar een Duitse aanduiding voor vruchten (Duits: waldbeeren, stachelbeeren) die er groeiden. Donk verwijst naar een hoger gelegen gebied. Fort Beerendonck werd kort na 1715 gebouwd, om de voortdurende dreiging van Oostenrijk en Pruisen het hoofd te kunnen bieden.

Nabij het fort lag tevens de Spanjaertsmolen en het gelijknamige bastion.

Bij Fort Beerendonck mondde de Rijnbeek uit in de vestinggracht.

Sloop 
In de jaren 70 van de 19e eeuw werd het fort afgebroken, om plaats te maken voor stadsuitbreiding.

Nieuwbouw 
In de jaren 60 van de 20e eeuw werd er een verzorgingsflat gebouwd die refereert aan het voormalige fort en/of de hofstede. Deze verzorgingsflat ligt aan noordzijde van het Julianapark met de naam Verpleeghuis Beerendonck.

In 2020 is het wegdek aan de Deken Van Oppensingel vernieuwd. Tijdens deze werkzaamheden zijn in het wegdek en het trottoir de contouren van het fort aangeduid met rood asfalt en rode klinkers.

Beerendonck
Vestingwerk van Venlo